Landerer steht für:

 A. Landerer GmbH & Co. KG, siehe Heilbronner Papierindustrie #Landerer
 Buchdrucker-Dynastie Landerer

Landerer ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Landerer (1954–2019), Winzer, Wein-Poet und Kommunalpolitiker
 Christian August von Landerer (1800–1875), Dekan in Ulm 
 Elisabeth Landerer (1876–1950), erste Tübinger Gemeinderätin
 Friedrich August von Landerer (1829–1918), deutscher Jurist, Landgerichtspräsident, württembergischer Landtagsabgeordneter
 Gustav Johannes Landerer (1845–1920), deutscher Psychiater und Neurologe 
 Heinrich Landerer (1814–1877), deutscher Arzt
 Johann Michael Landerer (1725–1795), ungarischer Buchdrucker, siehe Landerer (Buchdruckerfamilie) 
 Joseph Joachim Landerer (1841–1922), Astronom
 Ludwig Landerer (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Markus Landerer (* 1976), deutscher Dirigent und Domkapellmeister
 Maximilian Albert Landerer (1810–1878), württembergischer evangelischer Theologe
 Werner Richard Landerer (1847–1924), deutscher Ökonomierat, württembergischer Landtagsabgeordneter